Kutuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kutuluoto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kutuluoto (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar